Jerzy Trojanowski (wojskowy)
 Jerzy Trojanowski (biochemik)